Фраделуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Фраделуш (Брага) — парафія.
 Фраделуш (Віла-Нова-де-Фамілікан) — парафія.